Cezary Nowicki (1906–1978) – polski generał
 Cezary Nowicki (ur. 1962) – polski reżyser